Web Médica Acreditada (WMA) es una programa calidad y de certificación de webs de contenido sanitario en España y Latinoamérica fundado en 1999 en Barcelona. Está promovido por el Colegio de Médicos de Barcelona (España) con el objetivo de crear una comunidad de confianza para el público en general, pacientes y profesionales de la salud. Fue dirigido desde sus comienzos hasta el año 2014 por el Dr. Miguel Ángel Mayer.

Una vez se ha realizado la revisión de la web y, si se ajusta a los criterios de calidad, se concede a la web solicitante el Sello de Calidad que certifica que dicha web ha sido revisada y cumple una serie de criterios de calidad. WMA se basa en los "Principios de Buena Práctica" creados a tal efecto para web con información médica, adheridos al Código de Deontología del Colegio de Médicos de Barcelona y a los Criterios de calidad para webs de salud de la Unión Europea (eEuropa).

Los criterios generales en los que se basa para la revisión de las páginas web son los siguientes:
Acreditación
Identificación
Contenidos
Confidencialidad
Control y validación
Publicidad y otras fuentes de financiación
Consulta virtual
Incumplimiento y responsabilidades

En la web de WMA existe un índice de webs que han obtenido el sello de calidad y se ha creado el "Buscador WMA-Google" que permite realizar búsquedas únicamente entre las webs acreditadas.

Referencias

Enlaces externos 
 Web Mèdica Acreditada (WMA)
 Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Web Medica Acreditada
Organizaciones médicas
Organizaciones fundadas en 1999